Дми́трий Ста́риков:
 Стариков, Дмитрий Александрович (1921—1945) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
Стариков, Дмитрий Викторович (1931 — 1979) — советский литературный критик, член Союза писателей СССР.
 Стариков, Дмитрий Владимирович (род. 1983) — российский хоккеист с мячом, двукратный чемпион мира. Примечания